EDM steht als Abkürzung für:
 Electric Dipole Moment, elektrisches Dipolmoment
 Electrical Discharge Machining, Abtragungsverfahren im Maschinenbau, siehe Funkenerodieren
 Electricidade de Moçambique, staatlicher Energieversorger in Mosambik
 Electronic Dance Music, elektronische Tanzmusik
 Elektronische Distanzmessung, Ermittlung von Entfernungen
 Elektronisches Dokumentenmanagement, Verwaltung von Dokumenten in elektronischen Systemen
 Énergie du Mali, Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Mali, Afrika
 Energiedaten-Management, Verwaltung und Berechnung von Energiedaten im liberalisierten Strom- und Gasmarkt
 Engineering-Data-Management, bei der Entwicklung neuer oder Änderung vorhandener Produkte
 Europeana Data Model, Datenmodell für die Modellierung von Kulturdaten
 European Domestic Market, Ausstattungsvariante eines europäischen Automobils
 , siehe Schiaparelli (Marslander)

Siehe auch:

Abkürzung